Кизи́льское — село, административный центр Кизильского района Челябинской области России. Расположено на юге области, в 328 км к юго-западу от Челябинска (по автодороге — 348 км), при впадении реки Большой Кизил в реку Урал, в 18 км от железнодорожной станции Сибай.

История 
Основано в июне 1743 года губернатором Оренбургской губернии И. И. Неплюевым как военное поселение-крепость на сторожевой линии Троицк — Орск. Название происходит от реки Большой Кизил (от тюркского — красный, по красноватому цвету скальных выходов на её берегах).

Возникновение крепости Кизильской было связано с широкомасштабной политикой Российской империи по освоению обширной территории Оренбургской губернии, укреплению восточных границ и торговле с народами Средней Азии. Осматривая во время поездки территорию губернии между крепостями Орской и Верхнеуральской, И.И. Неплюев распорядился создавать по удобным местам крепости и редуты и снабжать их гарнизонами. Выбор места под строительство крепостей и редутов зависел от оперативно-тактических характеристик местности, наличия водных источников, близости лугов и лесов.

О Кизильской крепости писал и П. И. Рычков в своём труде «Топография Оренбургской губернии»: «Кизильская крепость, на устье реки Кизыля, которая вышла из гор, ввиду крепости находится и впадает тут в реку Яик. Эта крепость изрядное местоположение большей частью по реке Яику. Гарнизон её состоит из двух рот драгунских и из половины пехотной. Была построена церковь во имя Симеона-богоприимца и Анны-пророчицы. От Оренбурга до неё 428 вёрст с половиной. За ней в девятнадцати верстах редут Сыртинский».Кизильское конца XIX - начала XX века - большая станица с населением около двух тысяч жителей. В центре её находилась белокаменная церковь во имя Симеона-богоприимца и Анны-пророчицы, вокруг которой по нескольку раз в год разворачивались многолюдные ярмарки, на которые съезжались жители всех окрестных селений, приезжали купцы из Верхнеуральска, приходили караваны из средней Азии. В станице было 356 дворов, жителей  1919 человек (1894); главное их занятие— рыбоводство и добывание белой глины, залегающей в почве близ станицы и годной на фаянсовое производство. 

Кизильская крепость была местом ссылки польских пленных солдат-конфедератов (после подавления восстания 1794 г.), декабристов и других. С середины XIX века крепость потеряла военное значение и стала казачьей станицей.

Административно входило в состав Верхнеуральского уезда.

Население

Экономика 
В Кизильском — асфальтовый завод, ремонтно-технические предприятия, маслодельный завод, центральная усадьба акционерного предприятия «Южный Урал» и другие предприятия.

Достопримечательности 

 Обелиск на братской могиле партизан, погибших в 1921 г. при обороне станицы от белогвардейцев
 Геологический памятник природы Синий Шихан
 Парк Победы
Кизильский историко-краеведческий музей
Женский монастырь святых праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Кизильского муниципального района 
 История крепости Кизильской, редутов Сыртинский и Грязнушенский 

Районные центры Челябинской области
Населённые пункты Кизильского района